Los nombres de Catedral de San Pedro y San Pablo o cualquiera de sus variantes, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales bajo la advocación de San Pedro y San Pablo, apóstoles de Jesús

Advocación 
 En la Iglesia Católica y Ortodoxa Bajo la advocación de la San Pedro y San Pablo apóstoles de Jesús – Festividad 29 de junio

Catedrales 
Nota Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Melbourne

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Parakou

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Coroico

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de São Paulo

Catedral de San Pedro y San Pablo (Cathédrale Saints-Pierre-et-Paul), en la ciudad de Duala

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Brno
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Praga

Catedral de los Santos Pedro y Pablo, en Basankusu
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en Lubumbashi

Catedral de San Pedro y San Pablo (Cathedral-Basilica of SS Peter & Paul), en la ciudad de Filadelfia
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Indianápolis
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Providence
 Catedral de San Pedro y San Pablo (St Peter and St Paul Cathedral), en la ciudad de Washington DC

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Tallin

Catedral de San Pedro y San Pablo (Cathédrale Saints-Pierre-et-Paul), en la ciudad de Nantes
 Catedral de San Pedro y San Pablo (Cathédrale Saints-Pierre-et-Paul), en la ciudad de Troyes

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Corfú

Catedral de San Pedro y San Pablo (St Peter and St Paul Cathedral), en la ciudad de Ennis

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Charlotte Amalie
 Catedral de San Pedro y San Pablo (Cathedral of Saints Peter and Paul), en la ciudad de Saint Thomas

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Adria
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Ales
 Catedral de San Pedro y San Pablo (Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo), en la ciudad de Pitigliano
 Catedral de San Pedro y San Pablo (Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo), en la ciudad de Sovana

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Ulán Bator

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Abeokuta

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Faisalabad

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Gliwice
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Legnicy
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Poznań

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Bristol

Catedral de San Pedro y San Pablo, en Kamchatka
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de San Petersburgo — Patrimonio de la Humanidad—
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en Sarátov

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Paramaribo

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Kamianets-Podilskyi
 Catedral de San Pedro y San Pablo, en Lutsk

Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Maracaibo